Roger Smith (1925–2007) amerikai üzletember (General Motors)
 Roger Smith (1932–2017) amerikai színész, forgatókönyvíró, producer
 Roger Smith (1960) ausztrál gyeplabdázó, olimpikon (1988)
 Roger Smith (1964) bahamai teniszező, olimpikon (1992, 1996)
 Roger Smith Amerikai fater szereplő